Název Vápenný potok má více vodních toků:

 Vápenný potok (přítok Krížneho potoka) – pravostranný přítok Krížneho potoka na Slovensku v okresech Stará Ľubovňa a Kežmarok
 Vápenný potok (přítok Leveše) – pravostranný přítok Leveše na Slovensku v okrese Zlaté Moravce
 Vápenný potok (přítok Plaveckého potoka) – levostranný přítok Plaveckého potoka na Slovensku v okrese Malacky
 Vápenný potok (přítok Tmavé) – levostranný přítok Tmavé na Slovensku v okrese Prievidza